Grayson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Grayson (Kentucky)
Condado de Grayson (Texas)
Condado de Grayson (Virgínia)

Desambiguações de topônimos